Slovo Pagani má několik významů:
 Pagani – italský výrobce sportovních aut,
 Pohanství – náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované a Keltové
  Paolo Antonío Pagani (1655-1716) významný italský barokní malíř